Freiimfelde steht für:

 Freiimfelde/Kanenaer Weg, Stadtteil der Stadt Halle (Saale), Sachsen-Anhalt
 Freiimfelde (Luckau), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Luckau, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Freiimfelde (Merseburg), Siedlung in der Stadt Merseburg, Landkreis Saalekreis, Sachsen-Anhalt